Calbuco peut désigner les lieux suivants :
 Calbuco  une ville et une commune du Chili de la région des Lacs
 Calbuco un volcan du Chili
 archipel de Calbuco l'archipel du Chili 
 île de Calbuco faisant partie de l'archipel